Dennison ist der Name von:

Personen
 Aaron Lufkin Dennison (1812–1895), US-amerikanischer Uhrmacher

 David M. Dennison (1900–1976), amerikanischer Physiker
 David S. Dennison (1918–2001), US-amerikanischer Politiker
 Harry Dennison (1894–1947), englischer Fußballspieler
 Jack Dennison (1901–1971), schottischer Fußballspieler
 Jim Dennison (1879–1924), englischer Fußballspieler
 Jo-Carroll Dennison (1923–2021), US-amerikanische Schauspielerin
 Julian Dennison (* 2002), neuseeländischer Schauspieler
 Robbie Dennison (* 1963), nordirischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dennison (Arizona)
 Dennison (Illinois)
 Dennison (Louisiana)
 Dennison (Michigan)
 Dennison (Minnesota)
 Dennison (Ohio)
 Dennison (Texas)
 Dennison Corners (New York)
 Dennison Heights (Arkansas)
 Dennison Township (Pennsylvania)

Unternehmen:
 F. R. Dennison, ehemaliger neuseeländischer Automobilhersteller
 Dennison Ltd., ein irischer LKW- und Anhängerhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Dennison High School, in Dennison, Ohio, ID-Nr. 05001573
 Dennison Manufacturing Co. Paper Box Factory, in Marlborough, Massachusetts, ID-Nr. 08001070
 Dennison School House, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000551

Sonstiges:
 Dennison-Riff, Riff in der Gruppe der Biscoe-Inseln vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Denison